Buchweiherbach ist ein Gewässername:

 Buchweiherbach (Blinde Rot), rechter Zufluss der Blinden Rot bei Vorderwald, Gemeinde Adelmannsfelden, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Buchweiherbach (Gießbach), rechter Zufluss des Oberen Argen beim Hof Davids, Ortsteil Eisenharz, Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, der in die Obere Argen mündet 

Siehe auch:

 Buchbach